L'édition 2021 du tournoi de tennis de Suède se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Nuria Párrizas Díaz remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Olga Govortsova, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mirjam Björklund et Leonie Küng.

Faits marquants

Forfaits 
Néant.

Lauréates 
L'Espagnole Nuria Párrizas Díaz remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale la Biélorusse Olga Govortsova.

La paire Mirjam Björklund - Leonie Küng remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 

  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Suède
Sport en Suède en 2021
Tennis en juillet 2021